

Токтарово — присілок, Мішкинський район, Башкортостан
 Токтарово — присілок, Сернурський район, Марій Ел